Erstmals in der Geschichte wurden die 5000 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1988 am 28. Februar im Olympic Oval ausgetragen.

Erste Olympiasiegerin über 5000 m wurde die Niederländerin Yvonne van Gennip, die einen neuen Weltrekord aufstellte. Silber und Bronze gingen an Andrea Ehrig und Gabi Zange aus der Deutschen Demokratischen Republik.

Bestehende Rekorde 
Folgende Rekorde waren vor dem Wettkampf gültig:

Während des Wettkampfes wurden keine neuen Rekorde aufgestellt.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

5000 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb